Алекса́ндр Ви́кторович Дегтярёв (7 сентября 1983, Новоалександровск, Ставропольский край, СССР) — российский футболист, полузащитник. Мастер спорта (2013).

Карьера 
Начал карьеру в клубе «Элиста» в 2006 году. В том же сезоне перешёл в клуб «Спартак» Владикавказ, проведя в команде 12 игр и забив в них 7 голов, помог «Спартаку» выйти в Первый дивизион. В 2007 году сыграл в 40 матчах команды и забил один гол. 14 февраля 2008 года перешёл в клуб «Сибирь» Новосибирск. Дебютировал в составе клуба 30 марта 2008 года в матче 2-го тура Первого дивизиона с «Динамо» Барнаул, в котором заменил на 72-й минуте Жоао Мартинса. Помог клубу впервые в истории выйти в Высший дивизион. 14 марта 2010 года дебютировал в РФПЛ, выйдя на замену в матче с «Тереком». 5 августа впервые сыграл в еврокубковой игре, выйдя после перерыва в матче с «Аполлоном». 19 августа, выйдя на замену, забил гол, который принёс «Сибири» победу в игре с ПСВ Эйндховен.

Достижения 
 Победитель первенства Второго дивизиона (зона «Юг»): 2006
 Серебряный призёр Первого дивизиона (выход в Премьер-лигу): 2009
 Финалист Кубка России: 2009/2010
 Победитель первенства ПФЛ (зона «Центр»): 2013/2014

Статистика 
 на 27 июня 2016

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Уралан»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Мордовия»